IPSO steht als Abkürzung für:

 Independent Press Standards Organisation, die britische Organisation für Presseaufsicht
 International and European Public Services Organisation, eine deutsche Gewerkschaft
 ipso, International Psychosocial Organisation
 das Betriebssystem Nokia IPSO

ipso steht für:
 Bestandteil lateinischer Phrasen, siehe Liste lateinischer Phrasen/I#Ipso
 ipso-Substitution, eine chemische Reaktion

Siehe auch:
 Ipsos (Begriffsklärung)
 Ypso

Abkürzung